Агада может означать:
 Агада — село, Гунибский район Дагестана.
 Агада, Джуд (род. 1965) — нигерийский футболист, защитник.

См. также 
 Аггада — область талмудической литературы.